La seqüència gregoriana de Pentecosta Veni Sancte Spiritus és un poema en llatí, amb el qual l'Església catòlica demana la seva assistència a l'Esperit Sant.

Recorda la primera vinguda de l'Esperit Sant sobre els Apòstols a la Pentecosta, narrada al capítol 2 dels Fets dels Apòstols.

El text s'atribueix a Stephen Langton (al voltant de 1150-1228), Arquebisbe de Canterbury, encara que també van ser considerats els seus autors tant el rei de França, Robert II el Piadós (970-1031) com el papa Innocenci III (1160-1216). Veni Sancte Spiritus és una de les cinc seqüències que es van mantenir després de la reforma litúrgica realitzada pel Concili de Trento.

Text

Referències

Enllaços externs 

 Partitura amb gregorià 

Himnes litúrgics
Obres en llatí